Jméno a příjmení Ladislav Stejskal má více nositelů:

 Ladislav Stejskal (atlet) – český sportovec
 Ladislav Stejskal (malíř) (1910–1983) – český malíř
 Ladislav Stejskal (politik) (1930–???) – český a československý politik KSČ z Nymburska, poslanec FS za normalizace